Вильгельмина (Мина) Уайли (; 27 июля 1891, Сидней — 6 июля 1984, там же) — австралийская пловчиха, призёр Олимпийских игр.

Спортивная карьера 
В 1912 году Вильгельмина за свой счёт отправилась на Олимпийские игры в Стокгольме, где выступала за Австралазию (объединённая команда Австралия и Новая Зеландия) и завоевала серебряную медаль на дистанции 100 м вольным стилем (1.25,4), проиграв только подруге по команде Фанни Дюрек.

С 1906 по 1934 годы участвовала во всех чемпионатах штата и страны, завоевав 115 титулов.

В 1975 году была введена в Международный зал славы плавания.

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы на летних Олимпийских играх 1912 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Пловцы Австралии
Включённые в Зал Славы мирового плавания